Isidoro de Sevilha (560-636) — arcebispo de Sevilha
 Isidoro Mercador (século IX) — pseudônimo utilizado para assinar os Decretos de Pseudo-Isidoro
 Isidoro de Mileto — arquitecto bizantino

Desambiguações de antropônimos